Arnold se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Chester A. Arnold
 Douglas L. Arnold
 Edwin Nicholas Arnold
 Ferdinand Christian Gustav Arnold
 George Arnold
 Johann Franz Xaver Arnold